Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2012 среди мужчин весом до 60 кг проходили 30 августа.

Результаты

Матчи за бронзу

Примечания 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2012